

Mitologia 
 Deidamia – personaggio della mitologia greca. Figlia di Licomede, amante di Achille e madre di Neottolemo
 Deidamia – personaggio della mitologia greca. Figlia di Periere, moglie di Testio e madre di Leda

Persone 
 Deidamia I – moglie di Demetrio I Poliorcete e sorella di Pirro
 Deidamia II – ultima rappresentante della dinastia eacide in Epiro

Musica 
 Deidamia – opera musicale di Georg Friedrich Händel